Tabaco del diablo puede referirse a:

 el nombre común de la planta Lobelia bridgesii;
 el nombre común de la planta Lobelia tupa; o
 el nombre común de la planta Arnica montana'''''.